Синя́винская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Синявинская улица — улица в Москве.
 Синявинская улица — улица в Санкт-Петербурге.